Les matchs opposant l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile sportive du Sahel sont des rencontres de football opposant l'Espérance sportive de Tunis (EST) à l'Étoile sportive du Sahel (ESS). Chaque opposition entre les deux clubs est appelé « classico », sur le modèle du Clásico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il s'agit de l'une des rivalités les plus importantes du football tunisien.

Histoire 
Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois en championnat lors du critérium de 1944-1945 ; leur premier match s'est soldé par un nul 0-0. Elle se sont rencontrées régulièrement à partir de 1946-1947, saison de la réunification des championnats nord et sud, sauf en 1961-1962 lorsque l'Étoile sportive du Sahel est dissoute. Les résultats des matchs avant l'indépendance sont les suivants :

Bilan :
 Nombre de rencontres : 16
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 7
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 5
 Matchs nuls : 4
 Buts pour l'Espérance sportive de Tunis : 20
 Buts pour l'Étoile sportive du Sahel : 22

Championnat 

 Nombre de rencontres : 138
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 53
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 41
 Nuls : 44
 Buts de l'Espérance sportive de Tunis : 141
 Buts de l'Étoile sportive du Sahel : 128

Coupe de Tunisie 

 Nombre de rencontres : 26
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 12
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 11
 Nuls : 3

 Finale 1957 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 2-1
 Quarts de finale 1958 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 2-0
 Finale 1959 (1 édition) : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 2-2
 Finale 1959 () : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 3-2
 Seizièmes de finale 1960 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 2-1
 Quarts de finale 1961 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 2-0
 Seizièmes de finale 1963 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 1-0
 Demi-finale 1971 (1 édition) : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 0-0
 Demi-finale 1971 () : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 1-1 ; ESS qualifiée au nombre de corner
 Demi-finale 1974 (aller) : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-1
 Demi-finale 1974 (retour) : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 4-2
 Huitièmes de finale 1975 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 2-0
 Seizièmes de finale 1986 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-0
 Demi-finale 1989 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-0
 Finale 1991 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 2-1
 Demi-finale 1994 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 1-0
 Demi-finale 1996 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 2-0
 Demi-finale 2001 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 1-1 ; ESS qualifiée aux tirs au but (7-6)
 Quarts de finale 2003 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-0
 Demi-finale 2004 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 0-0 ; EST qualifiée aux tirs au but (4-3)
 Huitièmes de finale 2005 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-1 ; EST qualifiée aux tirs au but
 Finale 2008 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 2-1
 Quarts de finale 2009 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-0
 Finale 2011 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-0
 Quarts de finale 2016 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 0-1
 Seizièmes de finale 2021 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 0-1

Ligue des champions de la CAF 

 Nombre de rencontres : 8
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 5
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 0
 Nuls : 3

 Phase des groupes 2005 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 0-0
 Phase des groupes 2005 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-1
 Phase des groupes 2012 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-0
 Phase des groupes 2012 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 0-2
 Quart de finale 2018 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 2-1
 Quart de finale 2018 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 0-1
 Phase des groupes 2022 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sporive du Sahel 0-0
 Phase des groupes 2022 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 0-2

Coupe de la confédération 

 Nombre de rencontres : 6
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 0
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 5
 Nuls : 1

 Phase des groupes 2006 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 1-0
 Phase des groupes 2006 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 1-3
 Tour intermédiaire aller 2008 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 2-0
 Tour intermédiaire retour 2008 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 0-0
 Phase des groupes 2015 : Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 0-1
 Phase des groupes 2015 : Étoile sportive du Sahel - Espérance sportive de Tunis 2-1

Bilan 
 Nombre de rencontres : 194
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 77
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 62
 Nuls : 55

Notes et références 

Rivalités dans le football en Tunisie
Espérance sportive de Tunis (football)
Étoile sportive du Sahel (football)